Sezon (1995/1996) był 7. sezonem o mistrzostwo Gruzji w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. Tytuł obroniła drużyna Dinamo Tbilisi. Tytuł króla strzelców zdobył Zwiad Endeladze, który w barwach klubu Margweti Zestaponi strzelił 40 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Gruzja – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
1995 w Gruzji
1996 w Gruzji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gruzji